Palmillas puede referirse a:

 Palmillas, municipio en el estado de Tamaulipas (México).
 Palmillas, aldea en el municipio Yanga, en el estado de Veracruz (México).
 Palmillas, localidad en el municipio de San Juan del Río, Querétaro (México).
 Palmillas,  localidad en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo (México).